Gwiezdny pył – powieść Neila Gaimana
 Gwiezdny pył – brytyjski film z 1974 roku w reżyserii Michaela Apteda
 Gwiezdny pył – polski film z 1982 w reżyserii Andrzeja Kondratiuka
 Gwiezdny pył – amerykańsko-brytyjski film z 2007 w reżyserii Matthew Vaughna, adaptacja powieści Neila Gaimana

Zobacz też 
 Stardust
 pył kosmiczny